Nova Andradina — município do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil
 Microrregião de Nova Andradina — subdivisão extinta do estado de  Mato Grosso do Sul
 Sociedade Esportiva Nova Andradina — clube de futebol da cidade de Nova Andradina, estado de Mato Grosso do Sul;
 Clube Esportivo Nova Andradina — clube de futebol da cidade de Nova Andradina, estado de Mato Grosso do Sul

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes